Чунаки — село в составе Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области России.

География 
Село находится на речке Чунаки в 8 километрах от центра сельсовета.

История 
Село основано пахотными солдатами города Петровска на их землях между 1730 и 1742 годами.

В 1767 году упоминается «новопоселенное сельцо Чунаки» с 50 крестьянскими дворами, «поселенных из разных приходов города Петровска». В том же году в селе построена деревянная церковь во имя иконы Казанской Богородицы, освящённый в 1772 году (сгорел в апреле 1780 года).

В 1795 году село описывается как общего владения пахотных солдат на 115 дворов на площади 112 десятин (71 двор – пахотные солдаты, 6 – черносошные крестьяне, 38 – однодворцы), пашни – 1885 десятин, сенных покосов – 1402, лесу – 2436, весь надел – 6265 десятин. Согласно другому источнику село Богородское, Чунаки тож, казённых крестьян, 115 дворов, 389 ревизских душ.

В 1810 году в селе открылась каменная церковь во имя иконы Казанской Богородицы.

В 1835 году в селе было 260 дворов, 661 ревизская душа.

В XIX веке село относилось к Старославкинской волости, в нём имелась почтовая станция.

В 1877 году в селе имелось 288 дворов, церковь, молитвенный дом, почтовая станция, 4 лавки, 2 постоялых двора, ярмарка, базар по четвергам.

В 1882 году в Чунаках открылось земское училище.

В январе 1921 года село числилось в составе Старославкинской волости Петровского уезда.

С 1928 года — в составе Петровского района.

В 1930 году в селе образован колхоз имени 12-летия Октября.

С 1970 года – в Малосердобинском районе.

В 1955 году село является центром сельсовета Даниловского района, в нём располагается центральная усадьба колхоза имени Микояна.

Впоследствии, до 1992 года в селе находилась центральная усадьба колхоза имени XXIV съезда КПСС.

В 1988 году в селе была построена школа на 192 учащихся.

Демография

Известные уроженцы 
В селе родился иосифлянский епископ Краснохолмский, викарий Тверской епархии Сергий (Кудрявцев).

Примечания

Литература 
 Полубояров М.С. Малая долька России. Очерки истории Малосердобинского района. - Малая Сердоба, 2003.

Ссылки 
 Село на сайте suslony.ru

Населённые пункты Малосердобинского района